Верх-Слюдя́нка — село в Усть-Калманском районе Алтайского края России. Входит в состав Михайловского сельсовета.

История 
Впервые деревня под названием Слюдянский маяк (без слободы) упоминается в книге учёного, естествоиспытателя и путешественника Петра Симона Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства».

В Памятной книжке Томской губернии 1885 года записана деревня Слюденка, на речке Слюденке, Ануйской волости, Бийского округа. В то время в ней было 66 дворов.

В Списках населенных мест Томской губернии 1859 года указано, что деревня Слюденская, на реке Слюдянке — бывшая казачья станица, входила в Бийский округ. Проживало в ней на тот момент 173 лица мужского пола и 204 — женского.

В Списке населенных мест Томской губернии 1899 года числится деревня Слюданка, Ануйской волости, Бийского округа. Дворов всего 101, проживают 372 мужчины и 413 женщин, есть хлебозапасный магазин.

По Списку населенных мест Томской губернии 1911 года в деревне заводского ведомства Верх-Слюденка, Алтайский участок, Бийского округа, проживает более тысячи человек (557 мужчин и 561 женщина).

Дата основания и первые упоминания о населённом пункте трудно установить, так как существовало ещё 2 деревни с таким же названием (Слюдянская в Антониевской станице Бийского уезда и выселок Слюдянский, он же Уржум, в Чарышской волости Змеиногорского уезда).

География 
Село Верх-Слюдянка располагается в гористой местности, возле реки Большая Слюдянка, берущей начало в отрогах Бащелакского хребта. По селу протекают ручьи Михеев и Сачев, впадающие в реку.

 Климат
Климат резко континентальный, соответствует умеренно теплой климатической зоне. В январе средняя температура атмосферы минус 17,7 °C, в июле — плюс 19,8 °C. Период без морозов составляет  дней в году. Годовое количество солнечных дней 250—260. Годовое количество осадков от 350—450 мм до 500—600 мм. Господствующие ветры — юго-западные.
 
 Расстояние до

 районного центра Усть-Калманка — 50 км.
 областного центра Барнаул — 174 км.

 Уличная сеть
В селе 3 улицы: Большевистская, Нижнекраинская и Сарасинская.

 Ближайшие села
Малая Маралиха 12 км, Слюдянка 13 км, Васильевка 16 км, Михайловка 18 км, Сибирячиха 18 км, Березовка 18 км, Маральи Рожки 21 км, Огни 21 км.

Население

Инфраструктура 
 ООО АгроКолос": выращивание зерновых и зернобобовых культур, заготовка растительных кормов, оптовая торговля, разведение лошадей.
 ЗАО «Слюдянское».
 МОУ «Слюдянская начальная общеобразовательная школа», МКОУ «Верх-Слюдянская ООШ».
 Магазин, ФАП, почтовое отделение.

 Транспорт
Налажено автобусное сообщение по маршрутам Верх-Ануйское — Слюдянка, Бийск — Усть-Калманка.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Калманского района